A Fed Cup de  1967 foi a quinta edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, 17 equipes participaram do Grupo Mundial, com os EUA na final, ganhando da Grã-Bretanha.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1967 no tênis